Das Ritual steht für:
* Das Ritual, US-amerikanisch-kanadischer Film von Peter Carter (1977), siehe Rituals
 Das Ritual (1975), französisch-italienischer Film von Beni Montresor
 Das Ritual (1987), US-amerikanischer Horrorfilm von John Schlesinger
 Das Ritual – Im Bann des Bösen, US-amerikanischer Horrorfilm von Avi Nesher (2001)
 The Rite – Das Ritual, US-amerikanischer Psychothriller von Mikael Håfström (2011)

Siehe auch:
 The Ritual